Мстисла́в — мужское двухосновное русское личное имя древнерусского происхождения; образовано от основ слов др.-рус. мстити — «мстить || наказывать, защищать» + слава. 

Одно из немногих славянских имён, принятых Русской православной церковью в список крестильных имен.

Известные носители 
 
 Мстислав Давыдович Смоленский (?—1230) — князь Смоленский (1219—1230)
 
 Мстислав Мстиславич Удатный (устар. Удалой; ?—1228) — великий князь галицкий и торческий
 Мстислав Романович Старый (?—1223) — великий князь киевский (с 1212)
 
 Мстислав Святополкович (? — 1097 или 1099) — князь Брестский (1093—1097), князь Новгород-Северский (1095—1097), князь Владимиро-Волынский (с 1097)
 
 Мстислав Ярославич Немой (?—1226) — князь луцкий
 Мстислав-Борис Давыдович Новгородский

 Мстислав (Волонсевич) (1906—1978) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Кировский и Слободский.
 Мстислав (Дячина) (род. 1967) — епископ Русской православной церкви, епископ Тихвинский и Лодейнопольский.
 Мстислав (Скрипник) (1898—1993) — украинский церковный деятель, патриарх Украинской автокефальной православной церкви.

 Мстислава (Фокина) (1895—1938) — монахиня Русской православной церкви, преподобномученица.

Именины 
 28 апреля — день поминовения Св. блгв. князя Мстислава (в крещении Фёодора), великого князя Киевского.
 27 июня — день поминовения Св. блгв. князя Мстислава (в крещении Георгия) Храброго, Новгородского.

См. также 
 Мстиславский район
 Мстиславль
 Родовые имена Рюриковичей

Примечания

Ссылки 
 Дни поминовения святых на портале «Православие.ru»

Мужские имена
Имена славянского происхождения
Страницы значений:Тёзки
Древнерусские общеславянские имена
Русские мужские имена